Tasuja ist der Name folgender Personen:
 Triin Tasuja (* 1989), estnische Lyrikerin

Tasuja ist außerdem der Name mehrerer Schiffe der estnischen Marine:
 Tasuja, Kanonenboot
 Tasuja (A432), Hilfsschiff